

Лихачі — присілок, Білозерський район, Курганська область
 Лихачі — село, Варгашинський район, Курганська область